Жакыпов (каз. Жақыпов) — казахская фамилия.

 Жакыпов, Биржан (род.1984) — казахстанский боксёр-любитель, чемпион мира (2013).
 Жакыпов, Кычан Дуйшеке (1919—1933) — пионер-герой.
 Жакыпов, Мирболат Хабиевич (род. 1955) — казахстанский общественный и политический деятель.
 Жакыпов, Сериккали (1892—1939) — казахский педагог, революционер и государственный деятель КазССР.
 Жакыпов (Джакупов), Уалихан Абулович (1948—2007) — советский и казахстанский хирург; доктор медицинских наук.